Ане́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 70 км на захід від Парижа, 115 км на північ від Орлеана, 45 км на північ від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1153 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2613,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт туристичного бюро муніципалітету 
 Ане на сайті французького Національного інституту географії
 Ане на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 http://www.anet.rimcka.com[ Екскурсія Ане] 
 [ Розташування муніципалітету Ане на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар